DIH steht für:
 1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin, Iodierungsreagenz und Oxidationsmittel
 Drahtseilbahn Interlaken–Heimwehfluh, schweizerische Standseilbahn im Berner Oberland
 Defense Intelligence Headquarters, japanischer Verteidigungsnachrichtendienst 

dih steht für:
 Kumeyaay (Sprache) (ISO-639-3-Code), Cochimí-Yuma-Sprache der Kumeyaay in Kalifornien

Abkürzung